Клишко́вцы () — село в Хотинском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 6551 человека. Почтовый индекс — 60014. Телефонный код — 03731. Код КОАТУУ — 7325083601.

Уроженцы 
 Побережник, Семён Яковлевич — советский разведчик-нелегал.
 Каденюк, Леонид Константинович — первый космонавт Независимой Украины.
 Клищ, Иосиф Лейвиевич — деятель французского Движения Сопротивления.

Местный совет 
60014, Черновицкая обл., Хотинский р-н, с. Клишковцы, ул. Главная, 66; тел. 31-2-23.

Ссылки 
 Клешковцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Хотинского района